Levata ima više značenja:
 Levata, Alessandria
 Levata, Cremona
 Levata, Cuneo
 Levata, Lecco
 Levata, Mantua